kryształ – rodzaj ciała stałego
 kryształ – potoczna nazwa wyrobu ze szkła kryształowego (ołowiowego)
 kryształ górski – minerał, jedna z odmian krystalicznych kwarcu
 kryształ – rodzaj cukru spożywczego
 Kryształ – polski film telewizyjny z 1971 roku
 Kryształ – białoruski film z 2018 roku

Zobacz też 
 Kristałł